Oligoradiata pellucida är en djurart som tillhör fylumet pilmaskar, och som beskrevs av Kasatkina och Seklivanova 2003. Oligoradiata pellucida ingår i släktet Oligoradiata och familjen Sagittidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pilmaskar
pellucida